Weissenburg eller  Weißenburg kan avse

 Weißenburg in Bayern – en tysk stad
 Wissembourg – en fransk stad
 Weißenburg – tyska namnet på en kuststad i Dalmatien i Kroatien, se Biograd na Moru